Příjmení Barták/Bartáková nosí více různých osobností:

 Antonín Barták (1886–1959) – český dirigent
 Bedřich Barták (1924–1991) – český výtvarník, grafik, scénograf a restaurátor, politický vězeň komunistického režimu
 Daniel Barták (* 1973) – český zpěvák, herec a pianista
 Jan Barták (rozcestník) – více osob
 Jaroslav Barták – více osob
 Jean-Claude Barták (* 1947) – český fotbalista
 Karel Barták (* 1942) – český politik
 Luboš Barták (* 1972) – český fotbalista
 Ludolf Stanislav Barták (1915–2000) – český (resp. moravský) římskokatolický duchovní
 Lukáš Barták (* 1983) – slovenský orientační běžec
 Martin Barták (* 1967) – český politik
 Milan Barták (1942–2018) – slovenský fotbalista
 Miroslav Barták (* 1938) – český kreslíř a ilustrátor
 Oldřich Barták (* 1945) – český fotbalista, záložník
 Václav Barták (1881–???) – československý meziválečný politik, poslanec za sociální demokracii
 Vavřinec Tomáš Barták (1779–1851) – český hudební skladatel a regenschori
 Vincenc Barták (1797–1861) – český houslista a hudební skladatel
 Zdeněk Barták – více osob

ženský tvar s přechýlením
 Anna Bartáková (1933–1983) – česká zpěvačka a herečka
 Alice Bartáková – česká tanečnice
 Daniela Bartáková (* 1948) – česká herečka
 Lenka Bartáková (* 1991) – česká basketbalistka
 Marie Bartáková (* 1948) – slovenská veslařka a olympionička
 Petra Bartáková – česká atletka, přespolní běžkyně
 Soňa Bartáková – česká překladatelka

Česká příjmení